Exeter College (Oxford), una facultat de la Universitat d'Oxford
 Exeter College (Exeter), una facultat situada a Exeter, Devon
 Exeter College of Art and Design, una antiga facultat situada a Exeter, Devon.